Buslijn 66 (Amsterdam)
Buslijn 66 (Den Bosch-Rosmalen)
Buslijn 66 (Almelo-Oldenzaal)
Buslijn 66 (Holwerd-Leeuwarden)
Buslijn 66 (Maastricht-Mesch)
Buslijn 66 (Rotterdam)
Buslijn 66 (Utrecht-Nieuwegein)
Buslijn 66 (Venlo-Roermond)